Denumirea de Sredno Selo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sredno Selo, un sat în comuna Vetrino, regiunea Varna;
 Sredno Selo, un sat în comuna Zlatarița, regiunea Veliko Tărnovo.